Олтина има више значења:

 Олтина (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Олтина (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Олтина (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији